Henry Russell (1834-1909) – brytyjski alpinista, zdobywca szczytów w Pirenejach
 Henry Chamberlain Russell (1836-1907) – australijski astronom i meteorolog
 Henry Norris Russell (1877-1957) – amerykański astronom, współtwórca diagramu Hertzsprunga-Russella
 Henry Russell (1904-1986) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski